Marbot () pode referir-se a:

Pessoas 
Membros da família Marbot, incluindo:
 Jean-Antoine Marbot (1754-1800) — militar e político francês
 Adolphe Marbot (1781-1844) — militar francês
 Marcellin Marbot (1782-1854) — militar francês

Localidades 
 Avenue des Généraux Marbot — uma avenida na comuna de Altillac na França
 Hôtel Marbot — um castelo no município de Tulle, sede do conselho departamental de Corrèze na França
 Place Marbot — uma praça na comuna de Beaulieu-sur-Dordogne na França
 Lac Marbot — um lago no município de Baie-James no Canadá

Desambiguação